Mamadou Bagayoko (1979), Frans-Malinees voetballer
 Mamadou Bagayoko (1989), Ivoriaans voetballer voor Sint-Truiden, OH Leuven en KV Mechelen